Революция 1848—1849 годов в Германии
 Ноябрьская революция 1918 года в Германии

История Германии